Paint Your Wagon – musical di Alan Jay Lerner e Frederick Loewe del 1951
 La ballata della città senza nome (Paint Your Wagon) – film del 1969 diretto da Joshua Logan
 Paint Your Wagon – album dei Red Lorry Yellow Lorry del 1986